Abdennur Prado, intel·lectual musulmà català
 Abdennour Bidar, escriptor i filòsof francès
 Aymen Abdennour, futbolista tunisià

Notes